Timna (Bíblia) — Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú.

Geografia 
 Timnate — cidade filisteia citada na bíblia
 Timna (Iêmem) — antiga cidade do Iémen, capital de Catabã

Desambiguações de antropônimos